O crontab é um programa do Unix que edita o arquivo onde são especificados os comandos a serem executados e a hora e dia de execução pelo cron, um serviço que executa comandos agendados nos sistemas operacionais do tipo Unix (como o Linux ou o MINIX, por exemplo). O cron se encarregará de verificar a hora e determinar se existe ou não algum programa a ser rodado. Caso exista ele o rodará na hora e data solicitada.

Parâmetros
 -l usuário -- lista as tarefas agendadas para o usuário
 -e usuário -- edita o agendador
 -r usuário -- apaga o arquivo do usuário
 -c diretório -- especifica um diretório para o Crontab 

 -u usuário : especifica o nome do usuário cujo arquivo de crontab está sendo criado ou alterado.

Sua execução se dá como serviço, logo existem as opções:  start, stop, restart e status

ex: service crond 'option'

Sintaxe:

Dentro do arquivo que se abre após o comando existe uma sintaxe conforme a seguir:

 mm hh dd MM ss script

onde 

 mm = minuto(0-59)
 hh = hora(0-23)
 dd = dia(1-31)
 MM = mes(1-12)
 ss = dia_da_semana(0-7)
 script = comando a ser executado.
 Obs 1: Em dia_da_Semana, 0 refere-se a domingo; e 6, ao sábado.
        O número 7 também refere-se ao domingo. 
        No caso de dia da semana funciona também as três primeiras letras 
        (em inglês) do dia da semana (SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT)
 Obs 2: Em qualquer posição pode-se usar o * (asterisco) quando não se 
        importar com o campo em questão.
 Obs 3: Pode-se utilizar intervalos nesses campos. O caracter para intervalo
        é o - (hifen).
 Obs 4: Pode-se utilizar lista de valores nesses campos. O caracter para a
        lista é a , (vírgula).
 Obs 5: Qualquer texto colocado após o programa que será executado será
        considerado comentário e não será interpretado pelo cron

Seguem alguns exemplos:

 Todo dia de hora em hora (hora cheia)
   00 * * * * /bin/script
 De cinco em cinco minutos todos os dias (note a divisão por 5 do intervalo 00-59)
   00-59/5 * * * * /bin/script
 Nas seguintes horas: 10, 12, 16, 18, 22 aos 15 minutos da hora
   15 10,12,16,18,22 * * * /bin/script
 Nos primeiros cinco dias do mês às 19:25
   25 19 01-05 * * /bin/script
 De segunda a sexta ao meio-dia e a meia-noite
   00 00,12 * * 1-5 /bin/script
 Script rodar Segunda,Quarta,Sexta às 2 horas
    0 2 * * mon,wed,fri /bin/script
 Script para rodar Terça,Quinta às 3 horas
    0 3 * * tue,thu /bin/script
 Script para ser executado minuto a minuto
    */1 * * * * /bin/script

Programas Unix